Стиг Тёфтинг (; родился 14 августа 1969 года, Хёрнинг) — датский футболист, полузащитник, наиболее известный по выступлениям за «Орхус», «Гамбург» и сборную Дании.

Жизнь и карьера 
Стиг родился в небольшом пригороде Орхуса и потому свою карьеру начал в главной команде города — «Орхусе», в этот клуб он неоднократно возвращался на разных этапах своей карьеры. Дебют Тёфтинга состоялся 29 октября 1989 года в матче против «Ольборга», выигранном со счётом 1:0. В 1992 году он выиграл Кубок Дании, летом того же года он в составе молодёжной сборной Дании принял участие в Олимпийских играх, сыграв в трёх матчах турнира, на котором национальная команда Дании не сумела выйти из группы. 30 января 1993 Стиг в товарищеском матче против США дебютировал в первой команде страны, которая на тот момент являлась действующим чемпионом Европы. В марте 1993 он сыграл за сборную в отборочном матче к Чемпионату мира.

В возрасте неполных 24 лет Стиг получил приглашение и за 500 тысяч немецких марок перешёл в «Гамбург», команду немецкой Бундеслиги, однако после трёх проведённых игр он получил травму колена, а восстановившись от неё, не сумел прочно занять место в составе, так как в то время в чемпионате Германии действовало ограничение на количество легионеров. В результате Тёфтинг отправился в аренду в датский «Оденсе», которому помог занять четвёртое место по итогам сезона 1993/94. В следующем сезоне он дважды побывал в аренде в своём родном клубе, и в итоге летом 1995 вернулся в «Орхус» уже на постоянной основе. Сумма трансфера составила около 1 миллиона 200 тысяч датских крон. В 1996 году он во второй раз выиграл Кубок Дании вместе с «Орхусом» и после трёхлетнего перерыва вернулся в состав сборной Дании и принял участие в чемпионате Европы 1996 года.

Летом 1997 года истёк срок действия его контракта с «Орхусом», и Стиг перешёл в «Оденсе», однако там дал знать о себе сложный характер Тёфтинга. Он не смог найти общего языка с тренером команды Роальдом Поульсеном и в октябре 1997 был отстранён от матчей клуба. Тёфтинг был готов перейти в «Брондбю», с которым уже были согласованы все условия, однако «Оденсе» неожиданно поднял запрашиваемую за этот трансфер сумму с одного миллиона крон до двух, и сделка сорвалась. В январе 1998 года Стиг Тёфтинг перешёл в немецкий «Дуйсбург». Клуб, только что вышедший в первую Бундеслигу, с ходу дошёл до финала Кубка Германии, но там уступил «Баварии». Тёфтинг получил очередной вызов в сборную Дании и в её составе принял участие в чемпионате мира во Франции.

В июне 1999 он получил условный двадцатидневный срок тюремного заключения за драку, в которой он принял участие во время своего отпуска в Орхусе. В следующем сезоне «Дуйсбург» выступал очень плохо, и остаток кампании Тёфтинг провёл снова в «Орхусе», а по окончании сезона поехал с командой Дании на Чемпионат Европы. Летом 2000 истекло его соглашение с «Дуйсбургом», и он перешёл в «Гамбург», в составе которого принял участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Осенью 2001 года в «Гамбурге» сменился тренер, и Тёфтинг, опасаясь, что при новом менеджере, которым стал Курт Яра, ему не найдётся места в составе, решил сменить клуб.

В феврале 2002 года Стиг перешёл в «Болтон Уондерерс», однако месяц спустя получил травму, которая оставила его без футбола на два месяца, поставив тем самым под угрозу его участие в чемпионате мира, однако Тёфтинг успел восстановиться и, сыграв последний матч сезона в Премьер-Лиге, был включён Мортеном Ольсеном в состав сборной Дании, отправившейся в Японию и Корею. Во время этого турнира датский журнал «Se & Hør» опубликовал историю о том, как Тёфтинг в возрасте 13 лет пришёл домой и обнаружил тела своих родителей. Его отец застрелил жену, а потом покончил с собой. История получила широкий резонанс, потому что до того, об этом не было известно. Сам Тёфтинг не рассказывал об этом даже своим детям. В итоге главный редактор журнала был уволен. После того, как в первом матче плей-офф датчане проиграли англичанам, Стиг Тёфтинг заявил об окончании международной карьеры.

После завершения чемпионата мира Тёфтинг на вечеринке для игроков сборной ударил по голове владельца кафе, в котором проходила вечеринка. В октябре 2002 состоялся суд, и в результате Стиг был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения. Время с апреля 2003 по июль того же года он провёл в тюрьме. Его контракт с «Болтоном» был сокращён до лета 2003 из-за постоянных травм, которые не давали ему играть после завершения чемпионата мира.

В июле 2003 он перебрался в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда», в декабре его контракт закончился, и в феврале 2004 он снова вернулся в «Орхус». В июле 2004 он был оштрафован за рукоприкладство, а в декабре того же года был наказан клубом за своё поведение на рождественском обеде для игроков команды. Проведя следующий год в шведском «Хеккене», Тёфтинг вернулся в Данию, где закончил карьеру игрока в команде «Раннерс», вместе с которой он выиграл свой третий Кубок Дании и которой он помог выйти в Суперлигу. После завершения карьеру он остался в «Раннерс» и занимал в этом клубе пост ассистента главного тренера с 2007 по 2009 годы. В апреле 2010 стал ассистентом главного тренера в «Орхусе». По окончании сезона покинул клуб.

Достижения 
 Обладатель Кубка Дании: 1992, 1996, 2006
 Финалист Кубка Германии: 1998

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока сборной на сайте Датского Футбольного союза
 Статистика на FootballDatabase.com
 Фан-клуб Стига Тёфтинга
 «Отец лежал на полу, а рядом — ружье и лужа крови». Трагедия датской звезды 90-х
 Датский костолом

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Хеккен»
Игроки ФК «Раннерс»